Katsuyama bezeichnet:
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Fukuoka: Katsuyama (Fukuoka) (heute: Miyako (Fukuoka))
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Okayama: Katsuyama (Okayama) (heute: Maniwa)

folgende Lehen (han):
 in der Provinz Awa: Katsuyama (Awa)
 in der Provinz Echizen: Katsuyama (Echizen)
 in der Provinz Mimasaka: Katsuyama (Mimasaka)

folgende Personen:
 Hitomi Katsuyama (* 1994), japanische Hammerwerferin 
 Maho Katsuyama (japanische Skeletonpilotin)